Die Saison 1980/81 war die siebte Spielzeit der I-divisioona, der zweithöchsten finnischen Eishockeyspielklasse. HPK Hämeenlinna und Koo-Vee qualifizierten sich für die SM-liiga-Relegation, in der beide Mannschaften scheiterten.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für die SM-liiga-Relegation. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

I-divisioona-Saison
Eishockeysaison 1980/81